Tréand est un patronyme porté notamment par :

 Geoffrey Tréand (1986-), footballeur français ;
 Maurice Tréand (1900-1949), militant communiste français ;
 , pâtissier français, meilleur ouvrier de France.